Ел Калварио има више значења:

 Ел Калварио (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Калварио (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Калварио (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Калварио (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Калварио (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Калварио (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Калварио (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Калварио (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Калварио (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Калварио, Ел Мирадор (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Калварио (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Калварио (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Калварио (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Калварио (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Калварио (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Калварио (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Калварио (Калимаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Калварио (Чапултепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Калварио (Мексикалзинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Калварио, Сан Хосе ел Калварио (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Калварио (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Калварио (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Калварио (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Калварио, Крусес де Остула (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Калварио (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Калварио, Ел Палито Верде (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Калварио (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Калварио (Каливала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио (Коатекас Алтас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио (Сан Франсиско Теопан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио (Сан Херонимо Сосола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио, Барио де Сан Хуан Таба (Сан Хуан Таба), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио (Сан Хуан Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио (Сан Педро Теозакоалко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио (Санта Марија Геласе), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио (Сантијаго Атитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио (Сантијаго Мататлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио (Сантијаго Тепетлапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио (Виља де Тамазулапам дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио (Виља Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Калварио (Актеопан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Калварио (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Калварио (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Калварио (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Калварио (Кањада Морелос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Калварио, Палмар де Браво (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Калварио (Сан Салвадор ел Верде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Калварио (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Калварио, Ел Серито (Зинакатепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Калварио (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Калварио (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Калварио (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Калварио (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Калварио (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Калварио (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Калварио (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Калварио (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику